Mercyful Fate е EP албум на едноименната хевиметъл група. През 1987 г. е преиздаден като част от компилацията The Beginning.

Състав 
 Кинг Дайъмънд – вокали
 Ханк Шърман – китара
 Майкъл Денър – китара
 Тими Хансен – бас
 Ким Ръз – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мърсифул Фейт
Музикални албуми от 1982 година
EP-та